STE, Simplified Technical English - Упрощённый технический язык
 STE, Solar thermal energy - Гелиотермальная энергетика